Whatcha Gonna Do? – singel Jayo Felony’ego
 Whatcha Gonna Do? – album Jayo Felony’ego
 Whatcha Gonna Do? – singel Pabla Cruise’a
 Whatcha Gonna Do? – album Petera Greena